Citroën Ami (1961) – samochód miejski produkowany w latach 1961–1978.
 Citroën Ami (2020) – elektryczny mikrosamochód produkowany od 2020 roku.